«Парижская любовь Кости Гуманкова» — российский кинофильм 2004 года, экранизация одноимённого произведения писателя Юрия Полякова. Телевизионная премьера фильма 16 ноября 2008 года (канал «Культура»).

Сюжет 
Картина начинается с событий двадцатилетней давности. Костя Гуманков, молодой программист, вследствие многочисленных интриг оказывается в тургруппе, отправляющейся в Париж. Но вместо того, чтобы, как все нормальные советские люди, ходить по магазинам, Костя влюбляется. Причем в любовницу своего начальника. Между ними завязывается роман. На последние деньги он покупает ей цветы и угощает шампанским. Но парижская сказка заканчивается, и они вынуждены расстаться. 

Проходит двадцать лет, и ставший преуспевающим бизнесменом Гуманков летит в Париж…

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Константин Одегов, Юрий Крючков
 Оператор: Багир Рафиев
 Звукорежиссёр: Игорь Майоров
 Композитор: Алексей Рыбников
 Ассистент режиссёра: Татьяна Алгебраистова

Награды 
 Приз «Зрительских симпатий» на XII кинофестивале «Литература и кино» в 2005 г.
 Грамота «За самую французскую комедию» на V фестивале кинокомедий «Улыбнись, Россия!».

Литература

Ссылки 
 Сайт фильма
 «Парижская любовь Кости Гуманкова» на сайте Российское кино(R)
 

Экранизации произведений Юрия Полякова
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова
Кинокомедии России
Кинокомедии 2004 года
Фильмы о Париже
Фильмы России 2004 года
Фильмы Константина Одегова